Benale ima više značenja:
 Benale, Reggio Emilia
 Benale, Torino